Титул Футболист года в Нидерландах () присуждается с 1984 года. Выбор делается путём опроса футболистов, играющих в высшей и второй лиге Нидерландов.

До 1997 года приз вручался в конце календарного года, а с 1998 года — в конце европейского футбольного сезона.

В 2006 году награда слилась с призом Золотая бутса (), который присуждался нидерландской газетой «De Telegraaf» и футбольным журналом «Voetbal International».

Титул «Футбольный талант года в Нидерландах» () присуждается с 1984 года футболистам моложе 21 года. В 2003 году приз был переименован в «Приз Йохана Кройфа» ().

Футболист года в Нидерландах

Обладатель нидерландской «Золотой бутсы» 
 

Премия вручалась с 1984 года по 2005, после чего объединились с призом «Футболист года».

Основные примечания по премии:
 Первый обладатель «Золотой бутсы» — Франк Райкард (1985, 1988).
 Первый удостоен «Золотой бутсы» два года в подряд Гералд Ваненбург (1988, 1989). 
 Данный успех смогли пвоторить: Данни Блинд в 1995 и 1996 годах и Дирк Кёйт в 2003 и 2006 годах.

Футбольный талант года в Нидерландах 

Приз вручается игрокам чемпионата Голландии в возрасте до 21 года.

Единственный обладатель звания "Талант года в Нидерландах" в два раза (1993, 1994) — Кларенс Зеедорф. Джон Хейтинга завоевал два приза — последний обладатель звания "Талант года в Нидерландах" (2004) и обладатель "Золотой бутсы" (2008). Арьен Роббен получил в 2003 году две награды: звание "Талант года в Нидерландах" и первый приз имени Йохана Кройфа.

Приз Йохана Кройфа

Футбольный вратарь года в Нидерландах 

Первый футбольный вратарь года в Нидерландах - Ганс ван Брёкелен. Он тоже первый обладатель приза четыре раза (1987, 1988, 1991, 1992). Эдвин ван дер Сар повторил этот успех и первый становился лучшим голкипером Нидерландов четыре раза в подряд с 1994 по 1997 годы. Ежи Дудек, первый иностранец, удостоенный звания вратаря года в Нидерландах, завоевал его два раза (1999, 2000).

Ссылки 
 Статистика на сайте «Rsssf.com»

Футбол в Нидерландах
Футбольные награды